HMCS Shawinigan je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Shawinigan (K136)
 HMCS Shawinigan (MM 704)

Shawinigan